„Andrea Doria” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Regia Marina i Marina Militare:
 „Andrea Doria” – okręt pancerny typu Ruggiero di Lauria z lat 80. XIX wieku
 „Andrea Doria” – pancernik typu Andrea Doria z okresu I i II wojny światowej
 „Andrea Doria” (C553) – krążownik śmigłowcowy typu Andrea Doria z lat 60. XX wieku
 „Andrea Doria” (D553) – niszczyciel rakietowy typu Horizon z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia

Zobacz też 
 SS „Andrea Doria” – statek pasażerski

Nazwy włoskich okrętów